Prižba je zaselak na južnoj obali Korčule, primorski dio naselja Blato. Nalazi se 8 km južno od Blata i 38 km jugozapadno od grada Korčule. U Prižbi nalazi se samostan i kapelica Kćeri milosrđa te nekoliko plaža i uvala (Vela Prižba, Mala Prižba, Dance, Podjame), u Prišćapcu (dio Prižbe) nalazi se športski centar. Suprotno Prižbe nalazi se otoci Čerin, Stupa, Crklica, Sridnjak, Vrhovnjak i Otočac.

Kroz Prižbu prolazi županijska cesta Ž6223.

Izvori 

Korčula